De 500 meter vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2004 werd in november 2003 in ijsstadion Thialf te Heerenveen verreden, waarbij 18 deelneemsters startten.

Titelverdedigster was Marianne Timmer die de titel pakte tijdens de NK afstanden 2003. Zij prolongeerde haar titel.

Uitslag 

Uitslag op

Vrouwen 00500 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 500 meter vrouwen